Baklanow ist der Familienname folgender Personen:

 Grigori Jakowlewitsch Baklanow (1923–2009), russischer Schriftsteller
 Oleg Dmitrijewitsch Baklanow (1932–2021), sowjetischer Politiker und hoher Funktionär; Wissenschaftler und Geschäftsmann
 Stepan Michailowitsch Baklanow (1920–1994), sowjetischer Ingenieur und Häftling im KZ Buchenwald